Benedito Cipólli (Guaratinguetá, 1896 — 1956) foi um músico e compositor brasileiro.

História
Faleceu com 60 anos de idade.

Começou a tocar flauta aos oito anos, e costumava tocar orações católicas com a flauta no começo de sua carreira, como: Pai Nosso, Ave Maria, Tantum Ergum e o Hino a Nossa Senhora.

Ligações externas

Flautistas do estado de São Paulo
Naturais de Guaratinguetá